

Приволзьке сільське поселення — сільське поселення, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Приволзьке сільське поселення — сільське поселення, Спаський район, Татарстан